

Sigle 
 Electronic Travel Authorisation – Autorizzazione elettronica al viaggio
Estimated time of arrival – tempo stimato d'arrivo
Euskadi Ta Askatasuna – organizzazione armata separatista basca
 Extension Travel Adjustment – cartuccia per forcelle ammortizzate da mountain bike
 European Technical Assessment – Benestare Tecnico Europeo rilasciato da EOTA

Aziende 

 ETA - azienda svizzera produttrice di movimenti per orologi

Biologia 
 Età – tempo trascorso a partire dalla nascita di un individuo

Chimica 
 Acido eicosatetraenoico – acidi grassi con 20 atomi di carbonio e 4 doppi legami: acido arachidonico, acido juniperonico

Codici 
 ETA – codice vettore ICAO di Estrellas del Aire

Geologia 
 Età – unità geocronologica

Storia 
 Età – periodo storico convenzionalmente definito e compreso tra una data d'inizio e di fine

Altro 
Eta (Η; η) – lettera dell'alfabeto greco
Eta – nome antico del popolo dei burakumin
Monte Eta – montagna greca
ETA SA – produttore svizzero di meccaniche per orologi 
Flugtechnik & Leichtbau eta – aliante della Flugtechnik & Leichtbau
Lancia Eta – automobile della Lancia